Râul Glăvan se poate referi la:

 Glăvan - afluent al râului Buhui
 Glăvan - afluent al râului Lozna